

События 
 Консулы Марк Фабий Вибулан и Постум Эбуций Гельва Корницин. Триумвиры для поселения в Ардее Агриппа Менений, Тит Клуилий Сикул, Марк Эбуций Гельва (остались в Ардее).
 Римляне покорили рутулов, их город Ардея превращён в латинскую колонию.
 442/421 — Афинский архонт-эпоним Диофил.
 Произошло последнее извержение вулкана Попа

Скончались 
 Пи́ндар () (р. ок. 518 до н. э.) — древнегреческий поэт-лирик (предположительно).

См. также

Примечания